Christie Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Christie Hill (Cumberland County, Nova Scotia)
 Christie Hill (Hants County, Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Christie Hill (Connecticut)	
 Christie Hill (Kalifornien)